.бел è un dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato per la Bielorussia.

Collegamenti esterni 

 

Domini di primo livello
Bielorussia